

Astronomia
Remo – satellite dell'asteroide 87 Silvia
 9137 Remo – asteroide della fascia principale

Geografia
Ghiacciaio Remo – ghiacciaio della Terra di Graham, in Antartide

Onomastica
Remo – nome proprio maschile italiano

Persone
Remo – personaggio dell'Eneide
Remo –  fratello di Romolo, nella leggenda della fondazione di Roma

Altro 
Remo – attrezzo atto ad ottenere il movimento di una piccola imbarcazione
Remo – lingua estinta parlata un tempo in Perù
Remo – azienda produttrice di strumenti a percussione
 Remo – sommergibile della Regia Marina

Pagine correlate
 Remus (disambigua)

de:Remo